Mužská dvouhra Poprad-Tatry ATP Challenger Tour 2016 probíhala v polovině června 2016. Do singlové soutěže popradského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl český tenista Adam Pavlásek, kterého ve čtvrtfinále vyřadila slovenská jednička Martin Kližan.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený Argentinec Horacio Zeballos, jenž ve finále zdolal rakouskou turnajovou šestku Geralda Melzera po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Na challengerech tak vybojoval jedenáctou singlovou trofej.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Poprad-Tatry ATP Challenger Tour
Sportovní události na Slovensku
ATP Challenger Tour 2016